Usami – brano musicale interpretato da Luca Dirisio

Persone 
 Daisuke Usami – ex pallavolista giapponese
 Rika Usami – karateka giapponese
 Takashi Usami – calciatore giapponese